Paul Milliet ist der Name folgender Personen:

* Paul Milliet (Maler) (1844–1920), französischer Maler
 Paul Milliet (Schriftsteller) (1848–1924), französischer Schriftsteller und Librettist